Palazzo dei Musei ist der Name folgender Paläste in Italien:
 Palazzo dei Musei (Modena), Provinz Modena, Region Emilia-Romagna
 Palazzo dei Musei (Reggio nell’Emilia), Provinz Reggio Emilia, Region Emilia-Romagna